MJ, Mj eller mj kan avse:

 mJ - en härledd enhet för energi i Internationella måttenhetssystemet, se  millijoule
 MJ - en härledd enhet för energi i Internationella måttenhetssystemet, se  megajoule 
 MJ - en smalspårig (600 mm spårvidd) järnväg, se Munkedals Järnväg
 MJ & Friends Concert - två konserter anordnade av artisten och dansaren Michael Jackson under sommaren 1999
 MJ - IATA:s kod för det tidigare flygbolaget Líneas Aéreas Privadas Argentinas
 mj - en militär officersgrad, se major
 MJ, förkortning för artisten, sångaren och dansaren Michael Jackson